Fornelli – comune italiano
 Fornelli (Montecorice) – frazione del comune di Montecorice, in provincia di Salerno
 Nicola Fornelli – professore di pedagogia italiano

Pagine correlate 

Fornello (disambigua)